Toni se poate referi la:
 Luca Toni, jucător italian de fotbal retras din activitate
 924 Toni, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes